een standaardcombinatie bij het dammen:
 het Zetje van Weiss
 het Zetje van Lochtenberg
 het Zetje van Springer 
 het Zetje van Bergen
 het Kaatsingszetje
 een aanmoediging om aan iets te beginnen, vgl. duwtje
 een kleine letter z

Zie ook
 Zet (doorverwijspagina)
 Zetten (doorverwijspagina)